Il doppio del torneo di tennis Aschaffenburg Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Diego del Río e Andrés Schneiter che hanno battuto in finale Kornel Bardoczky e Zoltan Nagy 6-3, 3-6, 6-3.

Teste di serie 

 Diego del Río /  Andrés Schneiter (Campioni)
 Marcus Hilpert /  Anthony Ross (quarti di finale)

 Diego Ayala /  Joseph Sirianni (semifinali)
 Karsten Braasch /  Philipp Petzschner (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Aschaffenburg Challenger 2002